Город, который никогда не спит — известное прозвище некоторых крупных городов (например Нью-Йорка, Тель-Авива, Мумбаи и Барселоны), а также название нескольких фильмов:
  — фильм 1924 года.
 Город, который никогда не спит — фильм нуар 1953 года.

Примечания